Adenis oder Adénis ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Adénis-Colombeau (1854–1923), französischer Journalist, Librettist und Dramatiker
 Jules Adenis (eigentlich Jules-Adenis de Colombeau; 1823–1900), französischer Journalist, Schriftsteller und Librettist